

Ciência e tecnologia 
GNU nano — editor de texto para sistemas Unix-like
iPod nano — tocador de áudio digital
Microsoft Nano Server — opção de instalação do Windows Server 2016
Nanotecnologia — campo de estudo que trata de objetos em escala nanométrica
Nano — prefixo do Sistema Internacional de Unidades
VIA Nano — unidade central de processamento (CPU)
Nano — criptomoeda

Pessoas 
Nano (futebolista) — futebolista espanhol
Nano (cantora) — cantota nipo-estadunidense
Hermano da Silva Ramos — piloto de automóveis franco-brasileiro

Transporte 
Tata Nano — modelo de porte micro da Tata Motors

Desambiguações de epônimos
Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de veículos